

Cinema 
 Over the Fence – film del 1917 diretto da Harold Lloyd e J. Farrell MacDonald
 Over the Fence – documentario su Babe Ruth del 1920
 Over the Fence – film del 1923 diretto da Earl Montgomery

Spettacoli
 Over The Fence Comedy Film Festival – festival teatrale itinerante australiano